

Einzelnachweise 

!
Porzellanmaler